Альтки́рш () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш.

История 
Кантон был создан 15 февраля 1790 года. В 1801 году состав кантона подвергался модификации.

До реформы 2015 года в кантон входили 27 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы в кантоне находится 67 коммун одноимённого округа.

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Верхний Рейн в 2015 году уменьшилось с 31-го до 17-ти.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Состав кантона 
До марта 2015 года в составе кантона было 27 коммун:

С марта 2015 года площадь кантона — 433,23 км², включает в себя 67 коммун, в том числе 25 коммун прежнего кантона Альткирш (коммуны Баллерсдорф и Эглинген переданы в состав кантона Мазво), 29 коммун кантона Феррет (Бендорф, Бетлак, Бидертал, Буксвиллер, Венкель, Верентсуз, Вольшвиллер, Вьё-Феррет, Дюрленсдорф, Дюрменак, Кёстлак, Киффи, Куртавон, Левонкур, Либсдорф, Лигсдорф, Линсдорф, Люсель, Люттер, Мёрнак, Мюспак, Мюспак-ле-О, Оберларг, Ольтен, Редерсдорф, Роппентсвиллер, Сондерсдорф, Феррет, Фислис) и 13 коммун кантона Ирсенг (Беттендорф, Бизель, Вальдигофен, Гренсинген, Ирзбак, Ирсенг, Обердорф, Риспак, Рюдербак, Стенсульц, Фельдбак, Эмерсдорф, Энфлинген). Суммарная численность населения коммун в составе кантона — 47 568 человек, плотность населения — 109,8 чел/км² (по данным INSEE, 2012). Офис советника находится в коммуне Альткирш.

АКоммуна Гренсинген упразднена и с 1 января 2016 года объединена с коммунами Обердорф и Энфлинген в новую коммуну Ильталь на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

БКоммуна Спекбак-ле-Ба упразднена и с 1 января 2016 года объединена с коммуной Спекбак-ле-О в новую коммуну Спекбак на основании Административного акта № 50 от 19 ноября 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 
  INSEE